La saison 2001-2002 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du HC Davos.

Ligue nationale A

Saison régulière

Play-off

Play-out

Finale de promotion/relégation LNA/LNB 
 Genève-Servette HC - HC Coire 3-2  (0-0 0-0 2-2 1-0)
 HC Coire - Genève-Servette HC 0-3 (0-1 0-0 0-2)
 Genève-Servette HC - HC Coire 4-1 (2-0 2-0 0-1)
 HC Coire - Genève-Servette HC 0-4 (0-1 0-1 0-2)
Genève-Servette remporte la série 4-0 et est promu en LNA aux dépens de Coire.

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off

Récapitulatif

Détail des séries 
Quarts de finale
 Genève-Servette HC - HC Thurgovie 6-2 (3-1 2-1 1-0)
 HC Thurgovie - Genève-Servette HC 2-3  (0-0 1-0 1-2 0-1)
 Genève-Servette HC - HC Thurgovie 7-1 (1-0 6-1 0-0)
Genève-Servette remporte la série 3-0.

 HC La Chaux-de-Fonds - HC Olten 6-2 (4-0 2-2 0-0)
 HC Olten - HC La Chaux-de-Fonds 4-6 (0-2 1-1 3-3)
 HC La Chaux-de-Fonds - HC Olten 8-3 (1-2 5-1 2-0)
La Chaux-de-Fonds remporte la série 3-0.

 HC Bienne - HC Ajoie 2-5 (1-1 0-2 1-2)
 HC Ajoie - HC Bienne 5-1 (4-1 0-0 1-0)
 HC Bienne - HC Ajoie 5-4  (1-2 1-2 2-0 1-0)
 HC Ajoie - HC Bienne 4-7 (1-1 0-3 3-3)
 HC Bienne - HC Ajoie 2-4 (1-3 1-0 0-1)
Ajoie remporte la série 3-2.

 GCK Lions - HC Viège 2-5 (2-2 0-1 0-2)
 HC Viège - GCK Lions  1-2 (0-1 0-0 1-1)
 GCK Lions - HC Viège 6-5  (2-1 2-3 1-1 1-0)
 HC Viège - GCK Lions 4-3  (0-3 1-0 2-0 1-0)
 GCK Lions - HC Viège 6-3 (4-1 0-1 2-1)
Grasshopper remporte la série 3-2.

Demi-finales
 Genève-Servette HC - HC Ajoie 6-2 (3-0 2-1 1-1)
 HC Ajoie - Genève-Servette HC 1-6 (1-2 0-1 0-3)
 Genève-Servette HC - HC Ajoie 7-2 (2-0 2-1 3-1)
Genève-Servette remporte la série 3-0.

 HC La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 6-7  (1-3 2-1 3-2 0-0)
 GCK Lions - HC La Chaux-de-Fonds 2-4 (0-0,2-3 0-1)
 HC La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 5-2 (1-0 2-2 2-0)
 GCK Lions - HC La Chaux-de-Fonds 5-8 (1-3 3-2 1-3)
La Chaux-de-Fonds remporte la série 3-1.

Finale
 Genève-Servette HC - HC La Chaux-de-Fonds 7-3 (3-2 2-1 2-0)
 HC La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette HC 2-3 (1-1 1-0 0-2)
 Genève-Servette HC - HC La Chaux-de-Fonds 4-0 (2-0 2-0 0-0)
Genève-Servette remporte la série 3-0  et est sacré champion de LNB.

ligue

Juniors Élites

Notes et références 

2001
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 2001
Sport en Suisse en 2002
Suisse